You () може значити:

Музика

Альбоми 

 You (альбом Gong), 1974
 You (альбом Арети Франклін), 1975
 You (альбом Tuxedomoon), 1987

Пісні 

 You (пісня Марвіна Гея), 1968
 You (пісня Джорджа Гаріссона), 1975
 You (пісня Ten Sharp), 1991
 You (пісня Аюмі Хамасакі), 1998
 You (пісня Джанет Джексон), 1998
 You (пісня Робіна Шернберга), 2013
 You (пісня S Club 7), 2002
 You (пісня Tarot)